Carrillo kan som auktorsförkortning betyda:

 Antonio Félix Carrillo
 Nelly Carrillo
 R. Carrillo

Robotskapade auktorsförkortningar